La ville de Maastricht compte 1677 monuments nationaux enregistrés.

Classement des rues en fonction du nombre de monuments historiques

Compléments

Articles connexes 
 Monument national (Pays-Bas)